O Caripuna (Karipuna) é um dialeto da língua cauaíbe, da família linguística tupi-guarani, pertencente ao tronco macro-tupi. É falada pelos caripunas de Rondônia.

Palavras 
Lista de palavras Karipúna (Monserrat 2000):

Frases 
Lista de frases Karipúna (Monserrat 2000):

Orações 
Lista de orações Karipúna (Monserrat 2000):

Comparação lexical 
Vocabulário do Amondáwa e do Karipúna (Monserrat 2000; dados organizados por Aguilar 2015):

Ver também 
 Dialeto amondaua

Ligações externas 
 Vocabulário caripuna - Schuller (1911)

Língua cauaíbe